Příjmení Schaller (Schallerová, Schaler, Šaller, Šallerová) se vztahuje k následujícím osobnostem:

 George Schaller (* 1933) – americký biolog, ochránce přírody a publicista
 Jaroslav Schaller (1738–1809) – český římskokatolický kněz, piarista, učitel a historik, autor monumentální Topographie von Böhmen
 Jaroslava Schallerová (* 1956) – česká filmová herečka a podnikatelka
 Johanna Schallerová, voto Klierová (* 1952) – východoněmecká atletka specializující se na krátké překážkové běhy
 Marian Schaller (1892–1955) – český římskokatolický kněz, benediktin, převor Emauzského kláštera a představitel liturgického hnutí

Související články 
 Schallerův misál, římský misál s českým překladem
 Schall, Schalle
 Schalla

Distribuce 
 Schaller (Švýcarsko), Schaller (Německo), Schaller (Polsko), Szaler (Polsko), Szaller
 Schaler (Německo)

Germánská příjmení
Švýcarská příjmení
Německá příjmení
Česká příjmení
Maďarská příjmení